Decepção — sentimento

Ilhas 
Ilha Decepção — na Antártida
Ilha Decepção (Nova Zelândia) ou Ilhas Auckland
Ilhas da Decepção — na Polinésia Francesa

Desambiguações de ilhas